Tomoyuki Tanaka, un producteur de films japonais ;
 Tomoyuki Tanaka, alias Fantastic Plastic Machine, un producteur de musique, musicien, DJ, et auteur-compositeur japonais.